Vegas Oil and Gas S.A. é uma companhia petrolífera egípcia, sediada em Atenas, mas com toda operação em solo egípcio.

História 
A companhia foi estabelecida em 2003, por Vardis Vardinogiannis.

Ver também 
 Lista de companhias petrolíferas
 Economia do Egito

Ligações externas

Empresas do Egito